Школьненское сельское поселение — муниципальное образование в Белореченском районе Краснодарского края России.

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Школьненский сельский округ.

Административный центр — село Школьное.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 17 населённых пунктов:

Примечания

Ссылки 
 Карта-схема границ Школьненского сельского поселения Белореченского района

Сельские поселения Краснодарского края
Муниципальные образования Белореченского района